Palsson bzw. Pålsson ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pålsson (* 1988), schwedischer Schauspieler und Musiker
 Anders Pålsson (1917–1999), schwedischer Fußballspieler
 Brooke Palsson (* 1993), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Sten Pålsson (* 1945), schwedischer Fußballspieler

Pálsson steht für:
 Pálsson, isländischer und färöischer Personenname

Siehe auch:
 Paulsson